Архіте́кторська ву́лиця — назва вулиць у деяких населених пунктах України.

 Архітекторська вулиця — вулиця у місті Київ.
 Архітекторська вулиця — вулиця у місті Львів.
 Архітекторська вулиця — вулиця у місті Одеса.

Вулиці